Karabach steht für:

 Khanat Karabach, historischer Staat im Kaukasus
 Bergkarabach (Nagorny Karabach), eine geografische Region im Kaukasus
 Autonome Oblast Bergkarabach, Verwaltungseinheit in der ehemaligen Sowjetunion
 Republik Bergkarabach, international nicht anerkannter Staat im Kaukasus
 Karabachgebirge
 Karabach-Hochland

Siehe auch:
 Karabag
 Karabagh